Voer Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Voer Kirke (Brønderslev Kommune) – en kirke i Voer Sogn i Brønderslev Kommune
 Voer Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Voer Sogn i Norddjurs Kommune